Osoby o tym nazwisku:
 Dawid (Perović) – prawosławny biskup
 Kosta Perović – serbski koszykarz
 Marko Perović – serbski piłkarz, urodzony w Kosowie
 Serafin (Perović) – prawosławny biskup
 Slavko Perović – serbski piłkarz
 Željko Perović – czarnogórski piłkarz